Boubacar Diallo ist der Name folgender Personen:

* Boubacar Diallo (Politiker) (1906–1965), nigrischer Politiker
 Boubacar Diallo (Leichtathlet) (* 1954), senegalesischer Leichtathlet 
 Boubacar Diallo (Filmemacher) (* 1962), burkinischer Filmemacher, Journalist und Schriftsteller
 Boubacar Diallo (Fußballspieler) (* 1985), guineischer Fußballspieler